Lemberg kan syfta på:

 Staden Lviv i västra Ukraina – i äldre svenskt språkbruk var Lemberg det brukliga namnet på staden.
 Lembergs universitet – Ukrainas äldsta universitet, grundat år 1661, se Lvivs universitet
 Stormningen av Lemberg –  stormning av den då polsk-litauiska staden  Lemberg under det stora nordiska kriget 1704

Geografi

Frankrike 

 Lemberg, Moselle, kommun i departementet Moselle,

Kanada 

 Lemberg, Saskatchewan, ort,

Polen 

 Lwówek Śląski – Lemberg är ett äldre tyskt namn på staden

Tyskland 

 Lemberg (berg) – berg i Landkreis Tuttlingen i Baden-Württemberg 
 Lemberg (Affalterbach) – kulle i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,
 Lemberg, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Lemberg (Nahe) – berg i Rheinland-Pfalz,

Ukraina 

 Lviv – Lemberg är det tidigare tyska namnet på staden